

Озерськ — село в Дубровицькому районі Рівненської області

Озерськ — місто в Калінінградській області
 Озерськ — місто в Челябінській області
 Озерськ — селище у Самарській області.

Див. також 
 Озьори
 Приозерськ — місто в Казахстані, у Карагадинській області
 Приозерськ — місто в Росії, у Ленінградській області
 Лейк-Сіті